Gayomba puede referirse a:

 el nombre común de la planta Coronilla glauca; o
 el nombre común de la planta Genista cinerea
 el nombre común de la planta Retama monosperma
 el nombre común del género Spartium.